«Авангард» (Петропавловск):
 «Авангард» — название футбольного клуба «Авангард-СКО» в 2006—2008 годах.
 «Авангард» — название футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» в 1968—1969 и 1979—1990 годах.